Kildinská sámština (Кӣллт са̄мь кӣлл, „Kiillt saam' kiill“) je východosámský jazyk z ugrofinské větve uralských jazyků. Mluví jí zhruba 500–600 lidí v severozápadním Rusku na poloostrově Kola, což z ní činí jazyk s největším počtem mluvčích mezi východosámskými jazyky. V běžné každodenní mluvě ji však používá pouze okolo 100 lidí. Má čtyři dialekty a je zapisována cyrilicí.

Abeceda a výslovnost 
Kildinská sámština používá cyrilici od 80. let 19. století. Dlouhá samohláska se značí pomocí macronu (např. ū). V případě, že má písmeno i dieresi, píše se macron nad ní.

Příklady

Číslovky

Odkazy

Externí odkazy

Reference 

Sámské jazyky
Jazyky Ruska